

Musica 
Finardi – album di Eugenio Finardi del 1981

Persone 
Angelo Finardi (1636-1706) – letterato e religioso italiano
Eugenio Finardi (1952) – cantautore e musicista italiano
Giancarlo Finardi (1954) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Paolo Finardi (1928-2014) – partigiano italiano